Калгарі — найбільше місто провінції Альберта і третє за кількістю мешканців у Канаді . 
 Калгарі Флеймс - професіональна хокей на команда міста Калгарі, провінція Альберта 
 Калгарі Стампідерс - професійна команда з канадського футболу 
 96192 Калґарі (96192 Calgary) — астероїд головного поясу 
 Калгарі (аеропорт)

Особи
 Калгарі Майк (Майкл Вернон) -  канадський хокеїст , воротар.